Во́льтман () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Вольтман, Каролина фон (1782—1847) — немецкая писательница и переводчица; жена историка 
 Вольтман, Карл Яковлевич (1898—1984) — советский хозяйственный и общественный деятель.
 Вольтман, Людвиг (1871—1907) — немецкий философ, социолог и публицист.

 См. также
 Вольман
 Вельтман
 Вольфман

Примечания